Серге́й Бори́сович Киселёв:
 Киселёв, Сергей Борисович (род. 1947) — советский, российский дипломат.
 Киселёв, Сергей Борисович (1954—2010) — российский архитектор, академик РАХ.